Het einde van het spel, een roman van de Britse auteur Graham Greene die in 1951 werd gepubliceerd
The End of the Affair (1955), een Britse dramafilm uit 1955 onder regie van Edward Dmytryk
The End of the Affair (1999), een Brits/Amerikaanse dramafilm uit 1999 onder regie van Neil Jordan